A Ponte Barreiro-Seixal, é a antiga ponte ferroviária sobre a Margem Sul Rio Coina, que ligou  o Barreiro e [[Seixal].

Ver também 
Ramal do Seixal
Metro Transportes do Sul

Pontes sobre o rio Tejo em Portugal
Pontes rodoferroviárias de Portugal
Pontes no distrito de Setúbal
Pontes em estudo ou em projeto